Ультрамари́н — неорганический пигмент.

Описание 

Ультрамарин представляет собой синтетический алюмосиликат натрия с включением полисульфидов натрия. В зависимости от своего состава может быть белым, зелёным, синим, фиолетовым и красным.

От полисульфидов натрия зависит цветовая характеристика ультрамарина.

Ультрамарин отвечает общей формуле:

n(Na2O·Al2O3·mSiO2)·Na2Sx

где n = 2—3; m = 2—3; x = 1—5

Наибольшее практическое значение имеет высококремнистый многосернистый продукт насыщенного синего цвета, отвечающий составу

2(Na2O·Al2O3·3SiO2)·Na2S4

В зависимости от содержания серы и соотношения между алюминием и кремнием различают следующие синие ультрамарины:
 малосернистый и малокремнистый с зеленоватым оттенком;
 многосернистный и малокремнистый;
 многосернистый и многокремнистый с красноватым оттенком.

Независимо от состава и цвета все ультрамарины имеют одинаковую кристаллическую решетку, такую же, как и природный ультрамарин (ляпис-лазурь).

Ультрамарин противокоррозионными свойствами не обладает, малоукрывист (лессирует) (укрывистость составляет 120 г/м²), термо- и светостоек, но фотоактивен, поэтому не может применяться для атмосферостойких покрытий. Устойчив к щелочам, но разрушается кислотами с выделением сероводорода.

Применение 
Применяется в качестве пигмента в наполненных композиционных материалах.
Широко применяется для подсинивания — устранения жёлтого оттенка белых лакокрасочных материалов, текстиля, бумаги, пластмасс, сахара и других материалов.

Получение 
Процесс производства ультрамарина осуществляется термическим способом в две стадии.
Тонкоизмельчённую шихту, состоящую из алюмосиликата — каолина, аморфного диоксида кремния (инфузорной земли), соды, серы, кокса или пека (битума), брикетируют и подвергают восстановительному обжигу без доступа воздуха.

Вначале при температуре 450 °C образуются полисульфиды и удаляется вода, затем при 780—800 °C получается промежуточный продукт — зелёный ультрамарин.

На второй стадии окислительного обжига при доступе воздуха и температуре 450 °C происходит превращение зелёного ультрамарина в синий и удаление избытка серы.

Обжиг шихты проводится последовательно в двух вращающихся печах непрерывного действия. Обожжённый полуфабрикат подвергается мокрому размолу, промывке от водорастворимых солей, гидросепарации и сушке.

См. также 
 International Klein Blue

Литература 

 
 Ермилов П. И., Индейкин Е. А., Толмачев И. А. Пигменты и пигментированные лакокрасочные материалы. — Л. Химия, 1987
 Беленький Е. Ф., Рискин И. В. Химия и технология пигментов. — Л., Химия, 1974
 Сырьё и полупродукты для лакокрасочных материалов. Справочное пособие. под. ред. М. М. Гольдберга. — М.: Химия, 1978

Пигменты